Zèbre de Burchell est un nom vernaculaire qui peut désigner des Zèbres correspondant à plusieurs taxons différents dans le genre Equus:

 Equus quagga, une espèce nommée également Zèbre des plaines et anciennement classé comme Equus burchellii.

 Equus quagga burchellii, une sous-espèce particulière du Zèbre des plaines.
 le « vrai zèbre de Burchell », un zèbre supposé récemment disparu, dont les quatre membres et le ventre ne sont pas rayés. Il ne serait en réalité qu'une simple sous-espèce de Zèbre des plaines. Mais sa connexion avec les taxons précédents est discutée, s'il a jamais vraiment existé.

Notes et références 

Ongulé (nom vernaculaire)